Lara är ett släkte av skalbaggar. Lara ingår i familjen bäckbaggar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar